

Paronymie
 Delain est un groupe néerlandais de metal symphonique.
 Moneca Delain est une actrice canadienne.

Toponymie
 Delain est une commune française, située dans le département de la Haute-Saône.

Divers
 Delain est un jeu de rôle en ligne.

Homonymie